U-Bahnhof Vittorio Emanuele steht für:

 U-Bahnhof Vittorio Emanuele (Catania)
 U-Bahnhof Vittorio Emanuele (Rom)